Gombe kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Gombe (stadsdel), Kinshasa, 
 Gombe (vattendrag), Kinshasa,

Nigeria 

 Gombi (distriktshuvudort), Adamawa, 
 Gombe, delstatshuvudstad, 
 Gombe (delstat), 

Robotskapade Nigeriaförgreningar